Matéria
Matéria-prima
Materialismo
Material de construção
Material de laboratório
Ciência dos materiais
Material Design

Ver também
 Material genético

Desambiguação